Wilder, családnév

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Wilder, település Idaho államban
 Wilder, korábbi település Kalifornia államban
 Wilder, település Kansas államban
 Wilder, település Kentucky államban
 Wilder, település Minnesota államban
 Wilder, település, Tennessee államban
 Wilder, település Vermont államban